Griff nach den Sternen steht für:

 Griff nach den Sternen (1955), deutsches Filmdrama von Carl Heinz Schroth
 Griff nach den Sternen (1980), Originaltitel Top of the Hill, US-amerikanischer Film von Walter Grauman
 Griff nach den Sternen (1997), Originaltitel Little Girls in Pretty Boxes, US-amerikanischer Film von Christopher Leitch
 Griff nach den Sternen (Roman), Originaltitel The Outward Urge, Roman von John Wyndham (1959)